Награды Болгарии:

 Награды Болгарского царства (до 1946).
 Награды Народной Республики Болгария (1946—1990).
 Награды Республики Болгария (1990 — наст. время).